De Supercoppa 1990 was de derde editie van de strijd om de Italiaanse Supercup. De wedstrijd werd op 1 september 1990 in San Paolo gespeeld tussen de winnaar van de Serie A 1989/90, Napoli, en de Coppa Italia 1989/90, Juventus. Napoli won de wedstrijd met 5-1.

Wedstrijddetails

Zie ook
Serie A 1990/91

1990
SSC Napoli
Juventus FC